Dziurka od Klucza (Dolina Kościeliska) – jaskinia w Dolinie Kościeliskiej
 Dziurka od Klucza (Smylowe Skały) – jaskinia w Smylowych Skałach na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej